Desa Sucen kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sucen (administrativ by i Indonesien, lat -7,63, long 110,32), Jawa Tengah, 
 Desa Sucen (administrativ by i Indonesien, lat -7,19, long 110,18), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar